amicitia (Rome) (vriendschap), een term voor relaties in het Romeinse Rijk
Amicitia (Leiden), herensociëteit in Leiden
Amicitia (Rotterdam), herensociëteit in Leiden
Amicitia (studentenvereniging), studentenvereniging aan de Leuvense universiteit
Amicitia Theater, een voormalige concertzaal, theater en bioscoop in Sneek
367 Amicitia, een planetoïde in de planetoïdengordel
Amicitia VMC, amateurvoetbalclub uit Groningen
TSV Amicitia Viernheim, een Duitse sportclub uit Viernheim Hessen
Rot-Weiss Frankfurt, opgericht als FV Amicitia 1901 Bockenheim